DKC peut désigner :
 Donkey Kong Country, un jeu de plates-formes développé par Rare et édité par Nintendo ;
 dyskératose congénitale, un trouble congénital rare et progressif qui ressemble à un vieillissement prématuré.